Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2006 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Odebeljena dvojica je osvojila naslov, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
 Bob Bryan/ Mike Bryan (tretji krog)
 Jonas Björkman/ Maks Mirni  (finale)
 Mark Knowles/ Daniel Nestor (tretji krog)
 Paul Hanley/ Kevin Ullyett (polfinale)
 Fabrice Santoro/ Nenad Zimonjić (četrtfinale)
 Martin Damm/ Leander Paes (prvaka)
 Jonathan Erlich/ Andy Ram (tretji krog)
 Simon Aspelin/ Todd Perry (prvi krog)
 Lukas Dlouhy/ Pavel Vizner (prvi krog)
 Mariusz Fyrstenberg/ Marcin Matkowski (tretji krog)
 Julian Knowle/ Jürgen Melzer (prvi krog)
 Jose Acasuso/ Sebastien Prieto (prvi krog)
 Frantisek Cermak/ Jaroslav Levinsky (drugi krog)
 Wayne Arthurs/ Justin Gimelstob (drugi krog)
 Oliver Marach/ Cyril Suk (prvi krog)
 Michael Kohlmann/ Alexander Waske (tretji krog)

Rezultati 
Legenda
 WC = S povabilom (Wild Card)
 r. = predaja
 ALT = Menjavanje

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Moške dvojice
2006